Die Trope oder der Tropus ist:

 in der Rhetorik eine Stilfigur, wobei für einen Ausdruck ein verwandter bildhafter Begriff eingesetzt wird, siehe Tropus (Rhetorik)
 in der antiken Skepsis ein Argument gegen die Möglichkeit sicheren Wissens, siehe Skeptische Tropen
 beim Gregorianischen Choral eine melismatische oder textierte Ergänzung oder die Textierung eines Melismas, siehe Tropus (Gregorianik)
 in der jüdischen Liturgie ebenfalls ein Melisma, siehe Teamim
 eine Ordnungsmöglichkeit einer Zwölftonreihe, entwickelt von Josef Matthias Hauer, siehe Tropenlehre
 in der Philosophie eine partikularisierte Eigenschaft, siehe Trope (Philosophie)

tropisch bezieht sich auch auf:

 Tropen, geographische Breiten und Klimazone der Erde
 Tropischer Monat, ein Zeitmaß der Astronomie in Bezug auf den Frühlingspunkt
 Tropische Geometrie, ein relativ neues Teilgebiet der algebraischen Geometrie und damit der Mathematik

Trope ist der Familienname folgender Personen:

 Yaacov Trope (* 1945), Psychologe

Siehe auch:
 Trobisch